Тандо-Аллахъяр (, ) — один из 23 округов пакистанской провинции Синд. Административный центр — город Тандо-Аллахъяр.

География 
На севере граничит с округом Сангхар, на западе — с округом Хайдарабад, на юге — с округом Бадин, на востоке — с округом Мирпур-Хас.

Административно-территориальное деление 
Округ делится на три техсила:
 Чхамбер
 Джхандо-Мари
 Тандо-Аллахъяр

Ссылки 
 PAKISTAN FLOODS 2011 — Tando Allah Yar District Profile January-February 2012 

Округа провинции Синд